Thomas Tresham kan syfta på:

* Thomas Tresham (död 1471), engelsk politiker
 Thomas Tresham (död 1559), engelsk politiker
 Thomas Tresham (död 1605), engelsk politiker